La Copa del Rey de Balonmano 1976 fue la I edición del campeonato estatal de la Copa del Rey y se celebró entre el 2 de mayo y el 27 de junio de 1976, por el sistema de eliminatorias a doble partido, excepto la final que se jugó a partido único en Lugo.

Participaron los ocho primeros clasificados en el Campeonato Nacional de División de Honor y en el Campeonato Nacional de Primera División. 

Los equipo clasificados fueron: Puerto Sagunto, Anaitasuna Schweppes, Juventud Centro Excursionista, Marcol Lanas Aragón, G.E. Seat, F. C. Barcelona, CB Calpisa, La Salle Ralpe, Don Bosco, Atlético Madrid, J.D. Arrate Alfa, BM Granollers, Nuestra Señora de Montserrat, Teucro, San Antonio Schweppes y Teka La Salle.

El ganador de esta edición fue el CB Calpisa, imponiéndose al Atlético Madrid.

Rondas finales

Véase también 
 Copa del Rey de Balonmano

Copa del Rey de balonmano
Balonmano en 1976